Geografia: 
 Flandes, regió autònoma de Bèlgica.
 Flandes Occidental, província de Bèlgica.
 Flandes Oriental, província de Bèlgica.
 Flandes francès, part de l'antic comtat, annexat per França de 1678 a 1718.
 Flandes zelandès la part de l'antic comtat que es troba avui als Països Baixos.
 Westhoek, la part de Flandes de parla neerlandesa sota administració francesa.
 Flandes o Països Baixos espanyols, nom sinecdòquic per als Països Baixos espanyols utilitzat a Espanya.
 Comtat de Flandes, una de les Disset Províncies.
 Flandes Zelandès, una de les terres de la Generalitat, annexada per la República de les Set Províncies Unides.